Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 1993 spelades under perioden 21 september 1991-14 november 1992

Omgång 1

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Omgång 2

Referenser

Allmänna källor
 Uefa.com
 Rsssf.com

1991 i Europa
1992 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1991
Fotbollsåret 1992